Il doppio maschile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mark Knowles e Jonathan Stark che hanno battuto in finale John Fitzgerald e Anders Järryd 6-3, 3-6, 7-6.

Teste di serie

 Mark Knowles /  Jonathan Stark (Campioni)
 Jan Apell /  Jonas Björkman (semifinali)
 Jim Grabb /  Patrick McEnroe (semifinali)
 John Fitzgerald /  Anders Järryd (finale)

 Assente
 Henrik Holm /  Sébastien Lareau (secondo turno)
 Tommy Ho /  Kent Kinnear (secondo turno)
 Mark Keil /  Peter Nyborg (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1995